El Torneig de Sant Petersburg 2017, també anomenat St. Petersburg Ladies Trophy 2017, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premiers Tournaments del circuit WTA. La vuitena edició del torneig es va celebrar entre el 30 de gener i el 5 de febrer de 2017 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

La tennista francesa Kristina Mladenovic va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
WTA Tour 2017